Liyang ist der Name folgender chinesischer Orte:

 Liyang (Changzhou), kreisfreie Stadt Liyang (溧阳) der bezirksfreien Stadt Changzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu, 
 Liyang (He), Großgemeinde Liyang (历阳镇) im Kreis He in der chinesischen Provinz Anhui,
 Liyang (Xun), Großgemeinde Liyang (黎阳镇) im Kreis Xun in der chinesischen Provinz Henan,
 Liyang (Changjiang), Gemeinde Liyang (丽阳乡) des Stadtbezirks Changjiang in der chinesischen Provinz Jiangxi.